Годао 209 (G209, 209国道) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в городском округе Хух-Хото (автономный район Внутренняя Монголия) и заканчивается в городском округе Бэйхай (Гуанси-Чжуанский автономный район).

Дорога проходит через провинции Шаньси, Хэнань, Хубэй, Хунань, а также через Гуанси-Чжуанский автономный район и автономный район Внутренняя Монголия.

Общая протяженность дороги составляет 3435 км.

Маршрут

См. также 
 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть

Примечания

Ссылки 

 Автостоп в Китае

Дороги Китая